V0 peut faire référence à :
  ;
 Vitesse initiale, notamment en parlant de la vitesse de dérive.

Voir aussi 
 VO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres